Гвидон — имя.

Персоналии 
 Гвидон Лузиньян — видная личность в истории крестовых походов и государств крестоносцев.
 Гвидон Равеннский — итальянский географ и историк раннего Средневековья.
 Гвидон Фульгентьевич Червинский (1902—1969) — советский и польский военачальник.
 Гвидон (Гвидон Салтанович) — могучий богатырь, князь, сын царя Салтана, литературный герой из произведения А. С. Пушкина.

Вексиллология 
 Гвидон — небольшой флаг с вырезом в виде ласточкина хвоста.

См. также 
 Гвидо
 Гвидонова рука